Савноб — джамоат Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Селения джамоата

Литература

Примечания 

Населённые пункты Рушанского района